Георгий Иванович Овчинников: Овчинников, Георгий Иванович (1896—1971) — русский и советский военный деятель.
 Овчинников, Георгий Иванович (1908—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.